Hans Heldt ist der Name folgender Personen:
* Hans Heldt (Politiker) (1886–1956), deutscher Kommunalpolitiker (FDP)
 Hans-Joachim Heldt (* 1934), deutscher Botschafter
 Hans-Walter Heldt (1934–2019), deutscher Pflanzenphysiologe

Siehe auch:
 Hans Held